

Brasil
Partido Popular (Brasil)
Partido Popular Paulista — parte da Aliança Nacional Libertadora
Partido Popular Sindicalista — extinto em 1946 por fusão com o Partido Republicano Progressista
Cidadania (partido político) — até 2019 chamado de "Partido Popular Socialista"

Espanha
Partido Popular (Espanha)
Partido Popular da Galiza — representação na Galiza do Partido Popular
Partido Democrata Popular — extinto em 1989; grande parte dos seus dirigentes integraram-se no então recém-formado Partido Popular

Portugal
CDS – Partido Popular
Partido Popular Monárquico
Partido Social Democrata (Portugal) — também conhecido como Partido Popular Democrático

Outros países
Partido Popular Europeu — partido transnacional da União Europeia
Liberais (Suécia) — também conhecido como Partido da Coligação Liberal
Partido Popular Austríaco
Partido Popular Croata - Liberais Democratas
Partido Popular do Paquistão
Partido Popular Guineense — da Guiné-Bissau
Partido Popular Nacional Alemão — antigo partido da República de Weimar
Partido Popular para a Liberdade e Democracia — da Holanda
Partido Popular Socialista Democrata Lituano
Partido Popular Sueco da Finlândia
Partido do Povo de Toda a Nigéria — também conhecido "Todo Partido Popular da Nigéria"
Partido Nacional Popular (Jamaica)

Desambiguações de organizações